F824 kan verwijzen naar het naamsein van twee fregatten bij de Nederlandse marine:
 Hr. Ms. Willem van der Zaan (1939), een Nederlands fregat van de Willem van der Zaan klasse.
 Hr. Ms. Bloys van Treslong , een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse.